Diène peut désigner :
 le diène, un hydrocarbure,

Patronymes 
 Arame Diène, une femme politique sénégalaise,
 Doudou Diène, un juriste sénégalais,
 Louis Diène Faye, un anthropologue sénégalais,
 Yamar Diene, un joueur de basket-ball sénégalais